

Cinéma 
 Cheeky, film italien réalisé par Tinto Brass, sorti en 2000.
 Cheeky, film franco-britannique réalisé par David Thewlis, sorti en 2003.

Autres 
 The Cheeky Girls, groupe de musique roumain composé des sœurs jumelles Monica et Gabriela Irimia.
 Cheeky Records, un label de musique.

Voir aussi 
 Cheekye river